Винберг, Иван
 Винберг, Иван Андреевич (?—1851) — портретист, мастер акварельной миниатюры, академик Императорской Академии художеств.
 Винберг, Иван Иванович (1834—1852) — русский живописец портретных акварельных миниатюр. ''Сын миниатюриста И. А. Винберга.
 Примечания